Een verkeersweg:
 N672 (België)
 N672 (Frankrijk)
 N672 (Nederland), zie Provinciale weg 672

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing